Kwaad kan betrekking hebben op:
woede of kwaad zijn, een toestand van ongenoegen.
goed en kwaad in de filosofie, religie en ethiek.
Schadelijkheid of ongunstigheid.

In het Nederlands is er geen apart woord voor deze verschillende betekenissen, maar in veel andere talen wel. In het Engels heet de emotie kwaadheid anger, en het kwade (van goed en kwaad) evil.